Paulding ist der Familienname folgender Personen:

 James Kirke Paulding (1778–1860), US-amerikanischer Schriftsteller und Marinestaatssekretär
 Rickey Paulding (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Paulding junior (1770–1854), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Offizier

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paulding (Michigan)
 Paulding (Mississippi)
 Paulding (Missouri)
 Paulding (New Jersey)
 Paulding (Ohio)
 Paulding County (Georgia), Verwaltungseinheit in Georgia
 Paulding County (Ohio), Verwaltungseinheit in Ohio

Schiffe:
 USS Paulding, einem Zerstörer der United States Navy
 Paulding-Klasse, einer danach benannten Zerstörer-Klasse der US Navy

Sonstiges:
 Paulding Bay, Bucht an der Banzare-Küste, Wilkesland, Antarktika